Эвери Брукс (; род. 1948) — американский актёр, наиболее известный по ролям командующего космической станцией Бенджамина Лафайета Сиско в телевизионном сериале «Звёздный путь: Глубокий космос 9» и директора школы Боба Суини в драме режиссера Тони Кэя «Американская история Икс».

Биография 
Эвери Брукс родился 2 октября 1948 года в Индиане.

Фильмография

Примечания 

Выпускники Школы искусств Мейсона Гросса
Выпускники Оберлинского колледжа